Zygmunt Nawratil, sędzia
 Zygmunt Nawratil, pułkownik